Milíře ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Milíře (Brand bei Tachau), Okres Tachov
Ortsteil Milíře (Brand) von Rozvadov, Okres Tachov
Ortsteil Milíře (Kohlstatt) von Rádlo, Okres Jablonec nad Nisou
aufgelassene Ortschaft Milíře (Šindelová) (Kohling bei Schönlind) auf den Fluren von Šindelová, Okres Sokolov
aufgelassene Ortschaft Milíře (Kohling) auf den Fluren von Rovná u Sokolova, Okres Sokolov

Ortsteil Zadní Milíře (Girnberg) von Milíře, Okres Tachov